Polo Industriale ima više značenja:
 Polo Industriale, Lodi
 Polo Industriale, Mantua
 Polo Industriale, Modena